Madrona puede referirse a:
La Santa Madrona.
El nombre común de la planta Artemisia vulgaris.
El nombre común de la planta '''''Salvia sclarea.

Madrona City Park, parque en Multnomah, Oregón, Estados Unidos.
Madrona Marsh Nature Preserve, parque en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Madrona Heights Park, parque en Washington, Oregón, Estados Unidos.
Madrona Park, parque en Polk, Oregón, Estados Unidos.
Madrona Open Space, parque en Clackamas, Oregón, Estados Unidos.
Madrona Island o Isla Madrona, isla en Distrito Regional de Mount Waddington, Columbia Británica, Canadá. 

Sierra Madrona, sistema montañoso en Solana del Pino, provincia de Ciudad Real, España. 
Madrona (Lérida), localidad del municipio de Pinell de Solsonès, provincia de Lérida, España.
Madrona (Segovia), localidad del municipio de Segovia, provincia de Segovia, España.
Casas de Madrona, localidad del municipio de Ayora, provincia de Valencia, España.